Горевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Горевский сельсовет — в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Горевский сельсовет — в Уренском районе Нижегородской области.